Wirtschaftliche Grenze bezeichnet

Grenze des ökonomisch Machbaren, siehe Wirtschaftlichkeit
Grenze eines Wirtschaftsraums